Talk That può riferirsi a:

 Talk That – singolo di Timbaland
 Talk That – singolo digitale delle Secret del 2012